San Pablo peut désigner les lieux suivants :

Toponymie

Cap San Pablo

San Pablo de Tiquina : une localité du département de La Paz.

San Pablo  commune de la région des Lacs. 
 San Pablo station du métro de Santiago ;

San Pablo : une municipalité du département de Nariño ; 
 San Pablo : une municipalité du département de Bolívar ;
 San Pablo de Borbur : une municipalité du département de Boyacá ;
 El Cantón de San Pablo : une municipalité du département de Chocó.

San Pablo : un canton de la province de Heredia.

Lac San Pablo : un lac de montagnes près d'Otavalo.

San Pablo - Santa Justa : un des onze districts administratifs de Séville.

San Pablo : une ville de Californie.
 Baie de San Pablo : une baie de Californie.

San Pablo La Laguna : une ville du département de Sololá.

Province de San Pablo : l'une des treize provinces de la région de Cajamarca.

San Pablo : une municipalité de la province d'Isabela ;
 San Pablo : une municipalité de la province de Laguna ;
 San Pablo : une municipalité de la province de Zamboanga du Sud.

San Pablo : chef-lieu de la municipalité d'Arístides Bastidas dans l'État d'Yaracuy ;
 San Pablo : capitale de la paroisse civile de San Pablo de la municipalité de Juan Manuel Cajigal dans l'État d'Anzoátegui ;
 San Pablo : capitale de la paroisse civile de San Pablo de la municipalité de Sucre dans l'État de Táchira.

Subdivisions 
 San Pablo : l'une des deux divisions territoriales et statistiques dont l'unique paroisse civile de la municipalité de Juan Manuel Cajigal dans l'État d'Anzoátegui ;
 San Pablo : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Sucre dans l'État de Táchira.

Jeu vidéo 
San Pablo, jeu vidéo de Coktel Vision sorti en 1985.